Teka steht für:

 TEKA, deutscher Anbieter von Backöfen, Kochmulden, Abzugshauben, Kühlschränken, Spülmaschinen und anderen Hausgeräten
 Teka (Radsportteam), spanisches Radsportteam